Gros (moneda), moneda d'argent múltiple del diner i equivalia normalment a un sou o 12 diners
 Topònimia:
 Gros (Sant Sebastià), barri de Sant Sebastià (Guipúscoa).
 Gros-Chastang, municipi francès al departament de Corresa (regió del Llemosí) 
 Gros-Réderching, municipi francès al departament de Mosel·la 
 Le Gros-Morne, municipi francès a la regió de Martinica 
 Le Gros-Theil, municipi francès al departament de l'Eure 
 Barranc Gros (Benés), barranc de Sarroca de Bellera (Pallars Jussà)
 Barranc Gros (Mont-rebei), barranc de Tremp i Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà) 
 Cal Gros de la Paquita, masia al municipi d'Almenar a la comarca del Segrià 
 Cantó de Le Gros-Morne, divisió administrativa francesa al departament de Martinica (regió de Martinica) 
 Districte del Gros-de-Vaud, districte del cantó suís de Vaud 
 Illot gros de na Moltona, illot de Mallorca prop de l'illa de na Moltona 
 Parc nacional del Gros-Morne, a la costa oest de l'illa de Terranova, província de Terranova i Labrador, Canadà 
 Puig Gros, diversos indrets
 Puig d'en Gros, muntanya del municipi de Llagostera a la comarca del Gironès 
 Pujal Gros, muntanya entre els municipis de Guimerà i Verdú (l'Urgell) 
 Quermany Gros, muntanya del municipi de Pals (Baix Empordà)
 Roc Gros, muntanya del municipi del Pont de Bar (l'Alt Urgell) 
 Tossal Gros, diversos indrets
 Turó Gros, diversos indrets
 Biografies:
 Carles el Gros
 Conan III el Gros (1095 - 1148), duc de Bretanya i comte de Rennes del 1112 al 1148
 Guillem II el Gros (? - 1164 ?), cavaller del llinatge català dels Cervera, senyor de Juneda, Castelldans i Gebut
 Leopold el Gros (1371 – 1411), duc a l'Àustria Anterior de la línia leopoldina de la casa d'Habsburg
 Max Gros-Louis (Wendat, Quebec, 1931), cabdill dels hurons 
 Miquel dels Sants Gros i Pujol (Vic, Osona, 1933), liturgista i historiador català